L'espressione Villa Belgiojoso si può riferire a una di queste costruzioni:
 Villa Belgiojoso Bonaparte a Milano, nota anche come Villa Reale, sede del Museo dell'Ottocento;
 Villa Belgiojoso a Castello, quartiere di Lecco
 Villa Belgioioso a Borghetto Lodigiano